Bambino signifie « enfant » en italien. Le terme peut aussi désigner :
 Bambino (Guaglione) est un film italien de Giorgio Simonelli sorti en 1956 ;
 Bambino (Guaglione) est une chanson de Dalida présente dans le film et sortie en 1956 ;
  est un manga japonais de Tetsuji Sekiya publié en 2005 ;
 Bambino est une race de chat enregistrée en 2005 ;
 Bambino (Miguel Vargas Jiménez, 1940-1999), chanteur espagnol.

Voir aussi